Masters 2010 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 10 och 17 januari 2010. För första gången sponsrades tävlingen av PokerStars.com.

Huvudturnering

Final

Kval

Wildcardomgång 

Vinnaren i kvalet samt ett wildcard spelade mot den 15:e och 16:e rankade spelaren. Matcherna spelades som bäst av 11 frames.

Externa länkar 
 World Snooker
 Global Snooker
 snooker.org

2010 i Storbritannien
2010
Snookersäsongen 2009/2010